В Сирийской Арабской Республике установлен следующий порядок воинских званий в вооружённых силах.

Звания и знаки отличия

Ссылки 
 Знаки различия сирийской армии

Сирия
Сирия